Locchi ist der Familienname folgender Personen:
 Pino Locchi (1925–1994), italienischer Schauspieler
 Renato Locchi (Mediziner) (1896–1978), brasilianischer Mediziner und Universitätsprofessor
 Renato Locchi (* 1947), italienischer Politiker
 Vittorio Locchi (1889–1917), italienischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Loci
 Locci
 Loki (Begriffsklärung)